

Ананьєвка — село, Сарикольський район, Костанайська область

Ананьєвка — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Ананьєвка — присілок, Орловський район, Орловська область